Béthencourt ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Béthencourt im Département Nord
 Béthencourt-sur-Mer im Département Somme
 Béthencourt-sur-Somme im Département Somme

Béthencourt oder Bethencourt ist der Familienname folgender Personen:
 Jean de Béthencourt (1362–1425), normannischer Adliger
 João Bethencourt (1924–2006), ungarisch-brasilianischer Dramatiker, Regisseur, Theaterkritiker und Übersetzer

Siehe auch:
 Betancourt
 Betancur
 Bettencourt
 Betoncourt
 Bittencourt
 Béthincourt